Çaparlı – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
Çaparlı – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian